McGann ist der Familienname folgender Personen:

 Barry McGann (* 1948), irischer Rugby-Union-Spieler
 Bernie McGann (1937–2013), US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 Brad McGann (1964–2007), neuseeländischer Regisseur
 Jerome McGann (* 1937), US-amerikanischer Philologe
 Joe McGann (* 1958), britischer Schauspieler
 Lawrence E. McGann (1852–1928), US-amerikanischer Politiker
 Mark McGann (* 1961), britischer Schauspieler
 Michelle McGann (* 1969), US-amerikanische Profigolferin
 Paul McGann (* 1959), britischer Schauspieler
 Stephen McGann (* 1963), britischer Schauspieler
 William C. McGann (1893–1977), US-amerikanischer Filmregisseur, Spezialeffektdesigner und Kameramann

Sonstiges:
 McGann Point, Landspitze an der Hillary-Küste, Viktorialand, Antarktika